Caribou – album brytyjskiego piosenkarza Eltona Johna
 Caribou – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Caribou – niezamieszkane miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado, w pobliżu miasta Nederland
 Caribou – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Caribou (ang. Caribou Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Caribou (ang. Caribou County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w stanie Idaho
 DHC-4 Caribou – kanadyjski samolot transportowy